FMD est un sigle qui peut désigner :
 Fondation pour la mémoire de la déportation, une fondation française crée en 1990 qui participe à la défense et au développement des idéaux de paix, de liberté, de dignité de la personne humaine, de droits de l'Homme, ainsi qu'à l'élargissement du champ d'action de la médecine de catastrophe, et de ses prolongements ;
 Fédération des milieux documentaires, une association professionnelle nationale, culturelle et scientifique, à but non lucratif créée en 2018 ;
 , une base de données en ligne d'informations sur les mannequins, les agences de mannequins, les maisons de couture, les magazines de mode, les créateurs de mode et les éditoriaux de mode ;
 Forfait mobilités durables, un dispositif français de prise en charge des frais de certains modes transport des employés par leur employeur.